Mosengeil ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Mosengeil (1773–1839), deutscher Stenograf
 Julius Mosengeil (1800–1883), herzoglich sächsisch-meiningerischer Geheimer Kabinettsrat und Offizier
 Karl von Mosengeil (1840–1900), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Kurd von Mosengeil (1884–1906), deutscher Physiker